Шалапский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Целинном районе Алтайского края России. Административный центр — село Шалап.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 931 человек, в том числе 432 мужчины и 499 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 920 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 село Верх-Яминское,
 село Шалап.

Примечания 

Сельские поселения Целинного района Алтайского края